Земфира Юсиф кызы Сафарова (; род. 10 июня 1937, Кисловодск) — азербайджанский и советский музыковед, доктор искусствоведения, профессор (1998), действительный член Национальной академии наук Азербайджана (2017), Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1989), Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР, лауреат премии «Хумай».

Биография 
Земфира Сафарова родилась 10 июня 1937 года в Кисловодске в семье инженера-нефтяника Юсифа Сафарова. В 1960 году окончила теоретико-композиторский факультет Азербайджанской консерватории, в 1966 году окончила аспирантуру Института архитектуры и искусства Академии наук Азербайджанской ССР (руководитель — И. Я. Рыжкин). 

С 1959 по 1962 год преподавала в музыкальной школе-десятилетке при Азербайджанской консерватории. С 1966 года является научным сотрудником (с 1975— старший научный сотрудник), а с 1980 года — руководителем отделения азербайджанского музыкального искусства Института архитектуры и искусства Академии наук Азербайджанской ССР. В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Музыкально-эстетическая концепция Узеира Гаджибекова».

Доктор искусствоведения с 1998 года. В 2007 году избрана членом-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана.

Академик Национальной академии наук Азербайджана со 2 мая 2017 года

Труды 
Земфира Сафарова является автором статей и исследований о современной музыке, в том числе:
На азербайджанском языке
 «Две газеллы» (газ. «Адабийят ве инджесенет», 1965, 4.ХІІ)
 «Вокальная лирика Узеира Гаджибекова» (Известия АН АзССР, 1966, № 4)
 «Эстетические взгляды Узеира Гаджибекова» (журн. «Азербайджан», 1967, № 3)
 «О нашей опере» (журн. «Улдуз», 1967, № 3)
 «Мысли о Третьей симфонии К. Караева» (газ. «Адабийят ве инджесенет», 1967, 25.III)
 «Решад Нури о комедиях Уз. Гаджибекова» (там же, 1970, 26.ХІІ)
 «Убеждение художника» (там же, 1972, 19.II)
 «Научными основами» (газ. «Бакы», 1975, 10.ХІ)
 «Связь музыки и литературы» (газ. «Адабийят ве инджесенет», 1975, 5.XII)
 «Узеир Гаджибеков о ладовой системе азербайджанской музыки» (журн. «Гобустан», 1979, № 1)
 «Узеир Гаджибеков о развитии музыкальной мысли на Востоке» (журн. «Элм ве хаят», 1979, № 6)
 «Письма Узеира Гаджибекова» (газ. «Адабийят ве инджесенет», 1979, 20.IV),
 «Наследие Уз. Гаджибекова и национальное музыкальное богатство» (там же, 1980, 19.ІХ)
 «Развитие музыковедения в Советском Азербайджане» (журн. «Гобустан», 1980, № 3)
 «Навваб и его трактат „Визухиль-аргам“» (Известия АН АзССР, 1981, № 2)
 «Сладка, как колыбельная» (газ. «Коммунист», 1981, 19.VIII)
 «Встреча с Натаван» (газ. «Адабийят ве инджесенет», 1981, 18.IX)
 «Слово о Кара Караеве» (там же, 1982, 12.V)
 «Наша первая опера» (журн. «Улдуз», 1983, № 1)
 «Первое издание первой оперы» (там же, 1983, 4.II),
 «Славный путь» (Известия АН АзССР, 1983, № 4)
 «Кара Караеву — 65. Неугасимый факел» (журн. «Гобустан», 1983, № 1)
 «Влюбленный в красоту и знание» (газ. «Коммунист», 1983, 1.XII)
 «Подарок к юбилею» (газ. «Коммунист», 1984, 27.Х)
 «Некоторые теоретические проблемы в творчестве Уз. Гаджибекова» (журн. «Гобустан», 1985, № 4)
 «Вечно живые традиции» (Известия АН АзССР, 1985, № 4)
 «Европейские ученые о Сафиаддине Урмави» (журн. «Гобустан», 1986, № 1)
 «Сафиаддин Урмави о музыкальных и физических свойствах звука в трактатах „Китаб-аль-адвор“ и „Шарафийаи“» (журн. «Гобустан», 1986, № 4)
На русском языке 
 «Музыкальная эстетика Узеира Гаджибекова» (Баку, 1975, 10.XI)
 «Советская музыкальная эстетика в 30-е годы» (совм. с И. Рыжкиным; в сб.: Из истории советского искусствоведения и эстетической мысли 1930-х годов. — М., 1977)
 «Поют сестры Касимовы» (Бакин. рабочий, 1979, 4.V)
 «О двух письмах Узеира Гаджибекова» (Лит. Азербайджан, 1979, № 10)
 Предисловие и коммент. к партитуре оперы «Лейли и Меджнун» Уз. Гаджибекова (Баку, 1983, т. 1, на рус. и азерб. яз.), к клазиру оперы «Лейли и Меджнун» Уз. Гаджибекова (Баку, 1984, т. 2, на рус. и азерб. яз.)
 «Сеять разумное, доброе, вечное» (Бакин. рабочий, 1984, 29.VI)
 «Творил, заглядывая в будущее» (Сов. культура, 1985, З.Х), предисловие к партитуре оперы «Кер-оглы» Уз. Гаджибекова (Баку, 1985, т. 3, на азерб. и рус. яз.)
 «Великий композитор и музыковед» (Агитатор, 1985, № 12, на рус., азерб., арм. яз.)
 «Кара Караев. Научно-публицистическое наследие» (сост., предисловие и коммент.; Баку, 1987).

Книги 
 Музыкально-эстетические взгляды Узеира Гаджибекова. — М., 1973
 Мир Мох-сун Навваб. — Баку, 1983; Узеир Гаджибеков. — Баку, 1983
 Теоретические и эстетические проблемы в творчестве Узеира Гаджибекова. — Баку, 1985
 Узеир Гаджибеков. — Баку, 1985 (на франц., англ., арабском, фар-сидском, турецком, рус., азерб. яз.)
 Венок славы: Писатели и деятели искусства об Уз. Гаджибекове. — Баку, 1985.

Примечания 

Заслуженные деятели искусств Азербайджанской ССР
Заслуженные деятели науки Азербайджанской ССР
Выпускники Бакинской консерватории
Музыковеды Азербайджанской ССР
Академики НАН Азербайджана